{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Players Tour Championship
|-
|align = "center" | Глостер, Англия
|-
|align = "center" | 28 — 31 октября 2010
|-
|align = "center" | South West Academy
|-
| Призовой фонд — € 50 000
|-
| Победитель — € 10 000
|-
| Высший брейк — 136 (Стивен Магуайр)
|- 
| Статус — низкорейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Финальный матч
|-
| Победитель — Стивен Ли|-
| Финалист — Стивен Магуайр
|-
|}Euro Players Tour Championship 2010/2011 – Этап 4 (также известен, как 2010 MIUS (Mount International Ultrasound Services) Cup) — снукерный низкорейтинговый турнир, который прошёл с 28 по 31 октября 2010 года в Глостере, Англия.

Победителем стал Стивен Ли, со счётом 4:2 переигравший в финале Стивена Магуайра.

 Призовой фонд и рейтинговые очки 

Чемпион: € 10 000 (2000 очков) 
Финалист: € 5 000 (1600 очков) 
Полуфиналисты: € 2 500 (1280 очков) 
Четвертьфиналисты: € 1 500 (1000 очков) 
Участники 1/8: € 1 000 (760 очков) 
Участники 1/16: € 600 (560 очков) 
Участники 1/32: € 200 (360 очков)

Призовой фонд: € 50 000.

 Результаты 

 Все матчи турнира играются до 4-х побед'''''.

Предварительный раунд

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Финальная часть

Сенчури-брейки 

 136, 133, 103, 100 Стивен Магуайр
 133 Сэм Бэйрд
 132 Марк Селби
 132, 129, 119 Грэм Дотт
 130 Джо Перри
 128, 106 Алистер Картер
 128 Кирен Уилсон
 127, 120 Джо Джогия
 125, 119 Сяо Годун
 124 Алан Макманус
 123, 110 Дэвид Грэйс
 116 Эндрю Норман

 112, 103 Лю Чуан
 112 Эндрю Паджетт
 111 Марк Джойс
 110 Джек Лисовски
 110, 102 Энтони Макгилл
 110, 100 Фергал О’Брайен
 110 Энди Хикс
 110 Маркус Кэмпбелл
 108, 107, 100 Марк Дэвис
 108, 101 Джерард Грин
 107, 103 Лиам Хайфилд

 107, 103, 102 Дэвид Гилберт
 107 Джадд Трамп
 107 Джеймс Браун
 105 Мартин Гоулд
 105 Стив Дэвис
 105 Эндрю Хиггинсон
 102 Бен Вулластон
 102 Стюарт Бинэм
 102 Джейми Бёрнетт
 101 Лю Сун
 100 Джимми Уайт

Примечания

Ссылки 

 Результаты финальной стадии на Global-Snooker 

Players Tour Championship
2010 год в снукере